Fetichismo religioso — culto de objetos que se supõe representarem entidades espirituais e possuírem poderes de magia
 Fetiche sexual — desvio do interesse sexual para algumas partes do corpo do parceiro
 Fetichismo da mercadoria — percepção das relações sociais envolvidas na produção, não como relações entre as pessoas, mas como as relações econômicas entre o dinheiro e as commodities negociadas no mercado, conforme Karl Marx

Desambiguação